Ясберень () — город в Венгрии, в медье Яс-Надькун-Сольнок. Население — 27 386 жителей (2007 год). Расположен в центральной части страны в 50 км к востоку от Будапешта, на реке Задьва (приток Тисы). Административный центр района.

История 

Основан в XIII веке ираноязычными аланами ясами, родственными осетинам-аланам. Долгое время был их главным населённым пунктом.

Экономика 
Производство мебели, машиностроение, переработка винограда.

Достопримечательности 

Музей ясов.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 

Города Венгрии